Selkäjärvi bezeichnet:
 Selkäjärvi (Kuhmo), See in Kuhmo, Finnland
 Selkäjärvi (Hyrynsalmi), See in Hyrynsalmi, Finnland
 Selkäjärvi (Jyväskylä), See in Jyväskylä, Finnland
 Selkäjärvi (Inari), See in Inari, Finnland
 Selkäjärvi (Kuhmoinen), See in Kuhmoinen, Finnland